Polska Liga Koszykówki 1957/1958 – 24. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej w męskiej koszykówce w Polsce. Obrońcą tytułu mistrza Polski była Legia Warszawa, która zwyciężyła w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki w sezonie 1956/1957. W rozgrywkach wystąpiło w sumie 12 zespołów.

Tabela 

Do ligi awansowały: Spójnia Gdańsk i Warta Poznań.

Czołówka strzelców 
 Janusz Wichowski (Polonia Warszawa) - 394
 Ryszard Olszewski (AZS Toruń) - 374
 Jerzy Świątek (Śląsk Wrocław) - 289
 Tadeusz Pacuła (Wisła Kraków) - 280
 Bogdan Przywarski (AZS Warszawa) - 278
 Władysław Pawlak (Legia Warszawa) - 276
 Jan Muszak (Sparta Kraków) - 268
 Włodzimierz Pudelewicz (Lech Poznań) - 260
 Władysław Kasiński (Śląsk Wrocław) - 254
 Zdzisław Kwapisz (ŁKS Łódź) - 249

Linki zewnętrzne 
 Polska Liga Koszykówki 1957/1958

Polska Liga Koszykówki
1957 w koszykówce
1958 w koszykówce
1957 w polskim sporcie
1958 w polskim sporcie